Diezi  ist der Familienname folgender Personen:

 Reto Diezi (* 1949), Schweizer Sprinter
 Stefan Diezi (* 1999), Schweizer Eishockeyspieler